Legio II Augusta
 Legio II Parthica
 Legio II Traiana Fortis
 Legio II Italica